Boucher kan som auktorsförkortning betyda:

 Stéphanie Boucher
 Jules Armand Guillaume Boucher de Crèvecoeur

Robotskapade auktorsförkortningar